Le Qatar Classic 2018 est l'édition 2018 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du  au . 

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card, Syed Azlan Amjad et Abdulrahman Al-Malki, et 16 joueurs dont les 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour. 

L'ancien vainqueur Grégory Gaultier est forfait à la suite d'une opération au genou consécutive à son match face à Ali Farag lors de l'US Open 2018. La surprise du  tour est la victoire de Joel Makin, vainqueur deux semaines avant lors du Channel VAS Championships du  mondial et champion du monde Mohamed El Shorbagy, face au vainqueur du British Open et  mondial lors d'un match de . En quart de finale, le favori Mohamed El Shorbagy chute face au Péruvien Diego Elías.

En finale, le  mondial Ali Farag l'emporte face à Simon Rösner.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2018
Sport au Qatar en 2018
Sport en octobre 2018
Sport en novembre 2018
PSA World Series 2018